Уральский юридический институт МВД России — высшее учебное заведение МВД РФ, расположенное в г. Екатеринбурге и выпускающее специалистов для органов внутренних дел.

История 
В 1961 году в г. Свердловске (ныне Екатеринбург) было учреждено Свердловское отделение Высшей школы МВД СССР. В 1979 году отделение было реорганизовано в Свердловский факультет Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР, в 1980 году — в факультет Высшей юридической заочной школы МВД СССР. В 1991 году в соответствии с решениями Совета Министров РСФСР и МВД РСФСР на базе факультета образовано новое учебное заведение — Екатеринбургская высшая школа МВД России, в настоящее время — Уральский юридический институт МВД России.

Структура 
В состав Уральского юридического института МВД России входят:

 Адъюнктура
Библиотека
Инспекция по личному составу
Комендантское отделение
Направление по работе с ветеранами
Направление информации и общественных связей
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел
Отделение делопроизводства и режима
Отдел кадров
 Отдел морально-психологического обеспечения
 Отдел тылового обеспечения
Правовое отделение
Ремонтно-эксплуатационное направление
Специальная библиотека
Техническая часть с гаражом
Учебный отдел
Ученый совет
Финансово-экономический отдел

Факультеты 
 Факультет подготовки следователей
 Факультет подготовки сотрудников полиции
 Факультет заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации

Кафедры 
 Кафедра административного права и административной деятельности ОВД
 Кафедра гражданско-правовых дисциплин
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра информационного обеспечения ОВД
 Кафедра конституционного права
 Кафедра криминалистики
 Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права
 Кафедра огневой подготовки
 Кафедра оперативно-розыскной деятельности ОВД
 Кафедра социально-экономических дисциплин
 Кафедра тактико-специальной подготовки
 Кафедра теории и истории государства и права
 Кафедра уголовного права
 Кафедра уголовного процесса
 Кафедра физической подготовки
Кафедра философии, психологии и гуманитарных дисциплин

Адъюнктура 
В 1996 году на основании приказа МВД России для развития послевузовского профессионального образования и экстерната в УрЮИ МВД России была открыта адъюнктура.

Руководство 
 ВрИО начальника института — полковник полиции Чугай Максим Сергеевич;
 Заместитель начальника института по учебной работе — полковник полиции Кокорин Дмитрий Леонидович;
 Заместитель начальника института по научной работе - подполковник полиции Гусев Андрей Владимирович
 Заместитель начальника института по организации службы — полковник полиции Николаев Владимир Владимирович.

Известные выпускники

Примечания

Ссылки 
 Сайт института

Появились в 1961 году в России
1961 год в праве
Юридические вузы МВД России
Юридические вузы Екатеринбурга